Паоло Вандини (; род. 1958) — итальянский пловец в ластах.

Карьера 
Подводным плаванием начал заниматься в 1972 году. С 1979 года тренировался в Неапольском спортивной подготовки карабинеров. 

Трёхкратный победитель Всемирных игр. 

Многократный призёр чемпионатов мира. Многократный призёр чемпионатов Европы.

На первом чемпионате Европы по плаванию в ластах на длинные дистанции стал двукратным чемпионом.

Примечания

Ссылки 
Пловцы в ластах Италии
 Подводное плавание  на сайте министерства обороны Италии
 Паоло Вандини